Валенсия-де-Алькантара:

 Валенсия-де-Алькантара — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Валенсия-де-Алькантара — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.